Осмийтрилантан — бинарное неорганическое соединение
осмия и лантана
с формулой LaOs,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Осмийтрилантан образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,7530 нм, b = 0,9919 нм, c = 0,6597 нм, Z = 4,
структура типа карбида железа FeC
.

Примечания 

Соединения осмия
Соединения лантана
Интерметаллиды